Alexander Vasilyevich Svinin, né le  à Léningrad, est un patineur artistique soviétique pratiquant la danse sur glace devenu entraîneur et chorégraphe, de nationalité russe.

Biographie

Carrière sportive 
Il est médaillé d'argent aux Championnats d'Europe de patinage artistique 1983 et remporte le Skate Canada 1984 avec Olga Volozhinskaya.

Reconversion 
Il devient par la suite entraîneur et chorégraphe.

Palmarès 
Avec sa partenaire Olga Volozhinskaya

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique soviétique
Chorégraphe russe
Entraîneur russe de patinage artistique
Naissance en juillet 1958
Naissance à Léningrad
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984